Жарены — название населённых пунктов в России:

 Жарены — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Жарены — деревня в Нытвенском районе Пермского края.